Whirinaki est une localité de Nouvelle-Zélande située dans le nord de ldans l’Île du Nord (région du Northland), au sud de la ville d’.

Toponymie 
Le nom signifie "s’appuyer contre un support" .

Accès 
La route  passe à travers la ville de «Whirinaki». 
La ville d’Opononi siège vers le sud-ouest, et celle de Rawene siège vers le nord est.

Population 
La population est d’approximativement , dont  90 % sont des Māori. Une large proportion de la population vit des terres issues du  .

Histoire 
Le secteur fut attaqué lors des raids de  en 1810 ou 1811, durant la Guerre des mousquets. Tous les habitants du village d’Opara furent tués .

Éducation 
 L’école ‘Te Kura Kaupapa Maori o Te Tonga o Hokianga’ est une école mixte pour le primaire (allant de l’année 1 à 8) avec un taux de décile de 2 et un effectif de  . 
C’est une école Kura Kaupapa Māori, qui enseigne entièrement en langue  Māori.
 Il y avait une “ Whirinaki Native School” durant le début du milieu du  .

Notes et références

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Liens externes 

Ville en Nouvelle-Zélande
Northland